Черният рицар може да се отнася за:
 Черният рицар, герой от легендата за крал Артур;
 Черният рицар, приключенски филм от 1954 година;
 Черният рицар, американска комедия от 2001 година;
 Черният рицар, филм от 2008 година, продължение на филма Батман в началото;
 Черният рицар: Възраждане, американски филм от 2012 година, продължение на „Батман в началото“ и „Черният рицар“